

Cinema 
 Il lavoro – episodio del film Boccaccio '70 del 1962 diretto da Luchino Visconti
 Il lavoro – episodio del film Made in Italy del 1965 diretto da Nanni Loy
 Il lavoro – film cortometraggio del 2007 diretto da Lorenzo de Nicola

Editoria 
 Il Lavoro – quotidiano italiano (1903-1992)
 Il Lavoro – settimanale italiano diffuso nel Triveneto.